Mit dem Eigenschaftswort binaural (lat. für „mit beiden Ohren“ oder auch „beidohrig“) kann folgendes gemeint sein:

 in der Tontechnik, siehe binaurale Tonaufnahme
 in der Physiologie, siehe dazu Lokalisation (Akustik) und binaurale Beats
 im Zusammenhang der Hörgeräte-Anpassung, wenn beide Ohren ein Hörgerät bekommen

Als Eigenname:

 ein Studioalbum, siehe Binaural (Album)

Siehe auch: